Casa del Sol o dels Solís, a Càceres.
 Casa del Sol (en gallec: Casa do Sol), a la Corunya.
 Palau del Comte de Gondomar, conegut també com a Casa del Sol, a Valladolid.